Metti ima više značenja:
 Metti, Massa-Carrara
 Metti, Parma